Een verkeersweg:
N758 (België)
N758 (Frankrijk)
N758 (Nederland), zie Provinciale weg 758